Premier League Snooker 2002 – nierankingowy turniej snookerowy. Został rozegrany w dniach 5 stycznia – 12 maja 2002. 

Zwycięzcą turnieju został Ronnie O’Sullivan, który pokonał w finale Johna Higginsa 9:4.

Faza grupowa

Wyniki fazy grupowej 
1. Kolejka (5 stycznia)
 Ronnie O’Sullivan 5–3 Matthew Stevens
 Mark Williams 4–4 Jimmy White
 Ronnie O’Sullivan 5–3 John Higgins

2. Kolejka (6 stycznia)
 Matthew Stevens 4–4 James Wattana
 John Higgins 5–3 Steve Davis
 Mark Williams 4–4 James Wattana

3. Kolejka (19 stycznia)
 Jimmy White 6-2 James Wattana
 Mark Williams 4–4 Steve Davis

4. Kolejka (20 stycznia)
 Ronnie O’Sullivan 8–0 James Wattana
 John Higgins 5–3 Matthew Stevens
 Ronnie O’Sullivan 5–3 Steve Davis

5. Kolejka (16 lutego)
 Steve Davis 4–4 James Wattana
 Mark Williams 6–2 Ronnie O’Sullivan

6. Kolejka (17 lutego)
 Matthew Stevens 5–3 Steve Davis
 John Higgins 6–2 James Wattana
 Jimmy White 4–4 Steve Davis

7. Kolejka (16 marca)
 Jimmy White 5–3 Matthew Stevens
 Mark Williams 6–2 John Higgins

8. Kolejka (17 marca)
 Ronnie O’Sullivan 7–1 Jimmy White
 Matthew Stevens 5–3 Mark Williams
 John Higgins 5–3 Jimmy White

Wyniki fazy pucharowej

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Sezon snookerowy 2001/2002

Linki zewnętrzne 
 Opis turnieju w serwisie 147.pl

Bibliografia 
 

Premier League Snooker
2002 w sporcie